Того року турнір проводився вперше.

Магдалена Малеєва і Патті Шнідер виграли титул, у фіналі перемігши Наталі Деші і Мейлен Ту з рахунком 6–3, 6–7(3–7), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

2002, парний розряд
Proximus Diamond Games
Proximus Diamond Games